Der Mitsubishi RVR ist die japanische Bezeichnung von 
 einem Kompaktvan (1991–2002), siehe Mitsubishi Space Runner
 einem Crossover (seit 2010), siehe Mitsubishi ASX

ja:三菱・RVR